Jolk ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Jolk (* 1920), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (SPD)
 Kaspar Jolk (1881–1960), deutscher Bankdirektor
 Sabrina Jolk (* 1982), deutsche Tennisspielerin